Фридолин Рудольф Теодор риттер унд эдлер фон Зенгер унд Эттерлинг (; ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Начало военной карьеры 
В октябре 1910 года поступил на военную службу фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в артиллерийский полк. В 1912—1914 годах — учился в Оксфордском университете.

Первая мировая война 
С начала войны — вернулся на военную службу, произведён в лейтенанты и отправлен на фронт командиром артиллерийского взвода. С июня 1918 года — старший лейтенант. За время войны награждён Железными крестами обеих степеней.

Между мировыми войнами 
Продолжил службу в рейхсвере, в кавалерии. К началу Второй мировой войны — командир кавалерийского полка, полковник.

Вторая мировая война 
В сентябре-октябре 1939 года — участвовал в Польской кампании. С февраля 1940 — командир кавалерийской бригады.

В мае-июне 1940 года — участвовал во Французской кампании, награждён планками к Железным крестам обеих степеней (повторное награждение). С сентября 1941 — генерал-майор.

С октября 1942 года — участвовал в германо-советской войне, командир 17-й танковой дивизии. Бои на южном участке Восточного фронта.

В феврале 1943 года — награждён Рыцарским крестом. С мая 1943 — генерал-лейтенант. С июня 1943 — командующий немецкими войсками на острове Сицилия. С октября 1943 — командующий 14-м танковым корпусом (на юге Италии). Награждён Золотым немецким крестом.

С января 1944 года — в звании генерал танковых войск. Бои в районе Монте-Кассино. В апреле 1944 — награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.

2 мая 1945 года — взят в американский плен.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Нагрудный знак «За ранение» (1918) чёрный
 Орден Церингенского льва рыцарский крест 2-го класса с мечами (Великое герцогство Баден)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Пряжка к Железному кресту 2-го и 1-го класса
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» с 4-го по 1-ый класс
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями
 рыцарский крест (8 февраля 1943)
 дубовые листья (№ 439) (5 апреля 1944)
 Немецкий крест в золоте (11 октября 1943)
 Упоминание в Вермахтберихт 5 октября 1943

Литература 
 Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5
 Зенгер Ф. фон. Ни страха, ни надежды. Хроника Второй мировой войны глазами немецкого генерала. 1940—1945. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. — 479 с. (За линией фронта. Мемуары) — ISBN 5-9524-0471-5

Генералы танковых войск (Германия)
Стипендиаты Родса